Jméno a příjmení David Taylor nosí více osobností:

David Taylor (zápasník) (* 1990) – americký zápasník
Dave Taylor (* 1955) – kanadský profesionální hokejista